Herb powiatu średzkiego (dolnośląskiego)
 Herb powiatu średzkiego (wielkopolskiego)